

Geografia
 Sarıca – comune dell'Azerbaigian situato nel distretto di Şəki

Persone
 Didem Sarıca (1977) – ex cestista turca
 Ufuk Sarıca (1972) – ex cestista e allenatore di pallacanestro turco